Laura Michelino (São Paulo, 1959) é uma artista plástica brasileira radicada em Paris.

Biografia
De 1978 a 1981 teve aulas de desenho no Atelier Carlos Fajardo e de aquarela no Atelier Rubens Matuck. Devido à ligação com Mario Gruber e seu atelier, em 1982 mudou-se para Paris. De 1982 a 1983, estudou gravura em Paris no "Atelier 17", fundado pelo artista plástico e gravador Stanley William Hayter. E em 1992, aprendeu a técnica de aquagravura com Bernard Pras. Desde então, colabora e produz suas aquagravuras no "l'Atelier Papou", Montreuil.

Ligações Externas
  Enciclopédia do Itaú Cultural - Carlos Fajardo
  Enciclopédia do Itaú Cultural - Rubens Matuck
  Enciclopédia do Itaú Cultural - Mario Gruber

Outros
  Wikipedia - Stanley William Hayter

Artistas plásticos do estado de São Paulo
Artistas plásticos da França
Gravadores do Brasil
Gravadores da França
Alunos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo